La formula molecolare C21H28O5 può indicare:
 Prednisolone
 Aldosterone

Formule molecolari